Dans le sens courant du terme, un tombeau est le lieu bâti ou creusé dans la roche où se trouve une sépulture. Le terme s'applique plus particulièrement aux édifices funéraires isolés ou aux tombes d'une personnalité importantes.
 Un tombeau est un genre musical en usage pendant la période baroque.
 Un tombeau est un poème écrit en hommage à un défunt. Stéphane Mallarmé a écrit plusieurs tombeaux, pour Paul Verlaine, Baudelaire ou Edgar Poe.